Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 7-612, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (Campioni)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)

 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (secondo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (terzo turno)
 Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (primo turno)
 Neil Broad /  Piet Norval (secondo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1997